Oberbauer steht für:

 Oberbauer (Ochsenhausen), ein Ortsteil von Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Bayern
 Oberbauer (Ennepetal), ein Wohnplatz von Voerde, heute Ennepetal, Nordrhein-Westfalen

Oberbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Oberbauer (* 1964), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer